Ур — река в Кемеровской области России. Устье реки находится в 518 км по левому берегу реки Иня. Длина реки составляет 102 км.

Бассейн
4 км: река без названия
40 км: Уськанда
0,5 км: река без названия
66 км: Хомутина
77 км: Бирюля
19 км: Еловка
85 км: Подкопённая

Данные водного реестра 

По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Иня, речной подбассейн реки — бассейны притоков (Верхней) Оби до впадения Томи. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 
 

Притоки Ини (нижнего притока Оби)
Реки Гурьевского района
Реки Ленинск-Кузнецкого района
Реки Беловского района Кемеровской области